Альмунія () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Мануель Альмунія — іспанський футболіст
 Хоакін Альмунія — іспанський політик